Мэннион, Ма́нньон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэннион, Гэвин (род. 1991) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мэннион, Уилф (1918—2000) — английский футболист, наиболее известный по своим выступлениям за «Мидлсбро».
 Мэннион, Шон (род. 1992) — игрок в американский футбол, квотербек.

Примечания